Лос Молинос има више значења:

 Лос Молинос (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Молинос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Молинос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Молинос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Молинос (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Молинос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Молинос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Молинос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Молинос (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Молинос, Сан Хосе (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Молинос, Унидад Абитасионал (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику